Ракель Копс-Джонс і Абігейл Спірс були чинними чемпіонками, але не змогли захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі їх перемогли Андреа Главачкова і Луціє Градецька.
Гарбінє Мугуруса і Карла Суарес Наварро виграли титул, у фіналі перемігши пару Главачкова і Градецька з рахунком 6–4, 6–4.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main Draw

Aegon Classic, парний розряд
2015